Бурне́ф-ан-Мож () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 60 км на схід від Нанта, 28 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Бурнеф-ан-Мож, Босс, Бо-ан-Мож, Ла-Шапель-Сен-Флоран, Ле-Маріє, Ле-Меній-ан-Валле, Монжан-сюр-Луар, Ла-Поммре, Сен-Флоран-ле-В'єй, Сен-Лоран-де-ла-Плен i Сен-Лоран-дю-Мотте було об'єднано в новий муніципалітет Мож-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 270 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 702,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бурнеф-ан-Мож на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бурнеф-ан-Мож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара